A Aliança Açores foi uma coligação entre os partidos Portugueses CDS - Partido Popular (CDS-PP) e o Partido Popular Monárquico (PPM), formada para concorrer às Eleições legislativas portuguesas de 2015, pelo círculo dos Açores. Com o nome Mais Corvo, os mesmos partidos concorreram coligados nas eleições legislativas regionais de 2020, tendo-o feito apenas no círculo eleitorial do Corvo.

Antecedentes 
Já em 1992 estes dois partidos haviam concorrido coligados, para as legislativas regionais, então sob o nome Aliança Democrática — Açores.

Resultados eleitorais

Eleições legislativas

Eleições regionais

Região Autónoma dos Açores 

Coligações políticas de Portugal
Política dos Açores
Partidos políticos fundados em 2015
Fundações em Portugal em 2015
Partidos políticos extintos em 2015
Extinções em Portugal em 2015